Prúsias I (243-182 a.C.) - Rei da Bitínia.
 Prúsias II - Rei da Bitínia, filho de Prúsias I.

Outros 
 Cio (cidade) - cidade na Bitínia também chamada de Prúsia ou Prusias ad Mare

Desambiguações de antropônimos